Койсалган () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Сельского округа Малика Габдуллина. Код КАТО — 115655680.

География 
Село расположено на юге района, в 20 км на восток от центра района села Зеренда, в 10 км на север от центра сельского округа села Малика Габдуллина.

Улицы 

 ул. им. Малика Габдуллина.

Ближайшие населённые пункты 

 аул Желтау в 7 км на северо-востоке,
 село Енбекбирлик в 8 км на северо-западе,
 село Серафимовка в 9 км на западе,
 село Малика Габдуллина в 10 км на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 9 человек (из них казахов 77%, русских 22%).

В 1999 году население села составляло 51 человек (29 мужчин и 22 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 31 человек (19 мужчин и 12 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района